I campionati europei di lotta 2005 sono stati la 57ª edizione della manifestazione continentale organizzata dalla FILA. Si sono svolti dal 12 al 17 aprile 2005 a Varna, in Bulgaria.

Podi

Lotta libera maschile

Lotta greco-romana maschile

Lotta libera femminile

Medagliere

2005
Lotta nel 2005
Competizioni sportive a Varna
Lotta a Varna
Competizioni di lotta in Bulgaria